W Rumunii
 Scânteia – gmina w okręgu Jałomica
 Scânteia – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Scânteia
 Scânteia – gmina w okręgu Jassy
 Scânteia – wieś w okręgu Jassy, w gminie Scânteia
 Scânteia – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Jariștea